А́ндервуд () — английская фамилия. Известные носители:

 Андервуд, Адам — британский бегун, чемпион Великобритании и Международного чемпионата по кроссу в беге на 10 миль (1907).
  (1869—1928) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток».
  (1927—2016) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Ноттингемшира.
  (род. 1944) — американский юрист, генеральный прокурор штата Нью-Йорк (2018).
  (1915—1994) — американский психолог, член Национальной академии наук США (с 1970).
 Андервуд, Блэр (род. 1964) — американский актёр.
  (род. 1986) — игрок в американский и канадский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (2011) и обладатель Кубка Грея в составе «Калгари Стампидерс» (2014).
  (1890—1960) — американский архитектор, ряд сооружений которого отнесены к числу национальных исторических памятников США.
 Андервуд, Дайан — ирландская бадминтонистка, чемпионка Ирландии в парах (1979) и в одиночном разряде (1981, 1982).
 Андервуд, Дебора — американская детская писательница.
  (род. 1945) — британский крикетчик, обладатель Кубка Gillette (1967, 1974) и Кубка Benson & Hedges (1976) и победитель Чемпионата графств (1978) в составе команды Кента, полуфиналист Кубка мира в составе сборной Англии (1975), член Зала славы Международного совета крикета (с 2009).
 Андервуд, Дж. Клэр — американский политик, председатель Палаты представителей штата Вайоминг (1925—1927).
  (1894—1936) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Дулут Эскимос».
 Андервуд, Джек (род. 1984) — британский поэт, лауреат Премии Сомерсета Моэма (2016).
  (1791—1876) — американский политик, член Палаты представителей (1835—1843) и Сената США (1847—1853) от штата Кентукки, председатель Палаты представителей штата (1846).
 Андервуд, Джозеф — британский политик, мэр Лестера (1856—1857).
  (1840—1913) — американский инженер и политик, лейтенант-губернатор штата Кентукки (1875—1879).
  (1901—1932) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Милуоки Баджерс».
 Андервуд, Джордж (1884—1943) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион в беге на 4 мили среди команд (1904).
  (1913—1984) — американский военный деятель, начальник Южного командования США (1971—1973).
  — американский педагог и юрист, декан Школы образования Висконсинского университета в Мадисоне (2005—2015).
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойз».
 Андервуд, Дуглас — британский политик, лорд-мэр Нориджа (1999—2000).
 Андервуд, Дуэйн (род. 1994) — американский бейсболист.
 Андервуд, Дэвид (род. 1951) — австралийский политик, мэр Ипсуича (1991—1995).
  (Эдмунд Дэвид Андервуд; 1928—1989) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клубов «Ливерпуль» и «Фулхэм».
 Андервуд, Иэн (род. 1939) — американский музыкант, саксофонист группы The Mothers of Invention.
  (род. 1984) — американская боксёрша, бронзовая медалистка Чемпионата мира в весе до 60 кг (2010).
  (род. 1977) — австралийская спортивная журналистка, лауреат Австралийской спортивной журналистской премии лучшему вещательному журналисту (2017) и за лучшее представление женщин в спорте (2014).
  (род. 1992) — американский футболист и участник реалити-шоу.
 Андервуд, Кристофер (род. 1987) — пуэрто-риканский волейболист, участник Панамериканских игр в составе национальной сборной (2011).
 Андервуд, Кэрри (род. 1983) — американская певица.
  (1821—1902) — американский политик, лейтенант-губернатор штата Вермонт (1860—1862).
  (1926—2008) — американский автогонщик, чемпион Американского клуба спортивных автомобилей в классах «F Production» (1956, 1957) и «E Production» (1963).
  (1890—1975) — британский художник, гравёр и скульптор, чьи работы входят в частности в собрания Художественного музея Филадельфии и Национальной галереи Канады.
  (род. 1991) — канадский регбист, участник Кубка мира в составе национальной сборной (2015).
 Андервуд, Лойал (1893—1966) — американский киноактёр, известный своим сотрудничеством с Чарли Чаплином.
 Андервуд, Лорен (род. 1986) — американский политик, член Палаты представителей от Иллинойса (с 2019).
 Андервуд, Люсьен Маркус (1853—1907) — американский ботаник, миколог.
  (1737—1820) — британский врач, первый акушер, принятый в Королевскую коллегию врачей (1784).
 Андервуд, Майкл — британский писатель, автор детективов.
  (род. 1981) — американская бейсболистка, обладатель Кубка мира (2006), чемпионка Панамериканских игр (2015).
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  (1892—1972) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1923—1936).
  () — австралийский игрок в боулз, серебряная медалистка Чемпионата мира на открытом воздухе в тройках (1973).
  — американский психолог, декан Колледжа наук о здоровье и человеке Университета Пердью (с 2018).
  (род. 1942) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джайентс», «Хьюстон Ойлерз» и «Денвер Бронкос».
  (1862—1929) — американский политик, член Палаты представителей (1895—1896, 1897—1915) и Сената (1915—1927) от штата Алабама.
 Андервуд, Питер (1937—2014) — австралийский юрист и политик, 27-й губернатор Тасмании.
 Андервуд, Питер (р.1923) — британский парапсихолог.
  (Патрик Джон Андервуд; р. 1957) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Детройт Тайгерс», брат Тома Андервуда.
  — канадский софтболист, чемпион Канады в составе клуба «Виктория Бейтс» (1975—1978).
  (1915—1988) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Иллинойс (1969—1976).
  (род. 1948) — гуамский политик и педагог, делегат Гуама в Палате представителей США (1993—2003), президент Гуамского университета (2008—2018).
  — американский футбольный тренер, главный тренер играющего в Чемпионате Ямайки клуба «Монтего-Бэй» (2017).
 Андервуд, Рон (род. 1953) — американский кинорежиссёр, продюсер и телеведущий, лауреат Премии Пибоди (1986).
  (род. 1963) — британский регбист, победитель Чемпионата пяти наций (1991, 1992, 1995, 1996) и финалист Кубка мира (1991) в составе сборной Англии, брат Тони Андервуда.
 Андервуд, Сара Джин (род. 1984) — американская фотомодель, актриса и профессиональный игрок в покер.
  (1922—2008) — американский политик, 25-й и 32-й губернатор Западной Виргинии.
 Андервуд, Сэм (род. 1987) — британский актёр.
  (род. 1987) — игрок в американский и канадский футбол.
  (Томас Джеральд Андервуд; 1953—2010) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола, брат Пэта Андервуда.
  (1898—1956) — американский политик, член Палаты представителей (1949—1951) и Сената (1951—1952) от штата Кентукки.
  (род. 1969) — британский регбист, обладатель Англо-валлийского кубка в составе клуба «Лестер» (1993), победитель Чемпионата пяти наций в составе сборной Англии (1995), брат Рори Андервуда.
 Андервуд, Уильям (1864—1929) — американский бизнесмен, фотограф и исследователь консервирования пищевых продуктов.
  — американский правовед, временный президент Бэйлорского университета (2005—2006) и президент Университета Мерсера (с 2006).
  (1808—1872) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей от штата Кентукки (1855—1859).
  (1931—2013) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (1957).
  (1825—1894) — американский журналист и писатель.
  (1859—1916) — пресвитерианский миссионер и педагог, президент Пхёнтхэкского университета (1912).
  (род. 1945) — американский гольфист, победитель Открытого чемпионата Португалии (1975).
  (род. 1963) — американская комедиантка, актриса и телеведущая, лауреат Дневной премии «Эмми» лучшему ведущему развлекательного ток-шоу (2017).
  (1853—1928) — комендант Американского Самоа (1903—1905).
  (1873—1961) — американская писательница.
  (род. 1967) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Эссендон» и «Ричмонд».
 Андервуд, Энн (род. 1944) — британский политик, лорд-мэр Бирмингема (2017—2018).
  (1905—1980) — австралийский учёный, исследователь питания овец и производства шерсти, член Австралийской академии наук (с 1954) и лондонского Королевского общества (с 1970), обладатель Медали Макфарлейна Бёрнета (1973).
  — американский танцор, член труппы лондонского Королевского балета (2006—2017).

  (род. 1976) — американская пловчиха, бронзовая (1998) и серебряная (2015) медалистка Чемпионата мира по водным видам спорта в дисциплинах синхронного плавания.
  (род. 1949) — американская художница по текстилю, чьи работы входят в частности в собрания Смитсоновского музея американского искусства и Музея искусств и дизайна.

Вымышленные персонажи 
 Клэр Андервуд — героиня американского телесериала «Карточный домик», жена Фрэнка Андервуда.
 Фрэнк Андервуд — главный герой американского телесериала «Карточный домик», конгрессмен, муж Клэр Андервуд.

Топоним 
 Андервуд (город, Миннесота)
 Андервуд (тауншип, Миннесота)
 Андервуд - пригород Логан-Сити, штат Квинсленд, Австралия.
 Уоттон-Андервуд

См. также 
 Ундервуд